Cet article contient une table de bases.

Note : Ce qui suit s'applique seulement pour les systèmes à notation positionnelle.

Passage d'une base à une autre 
En Occident, la plupart des gens ont appris à compter en base 10 avec les chiffres 0, 1, 2..., 9. Cependant, il existe d'autres systèmes de numération, les plus connus étant les systèmes binaire (0, 1) et hexadécimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).

Du système décimal à un autre système 
Il existe un algorithme qui permet de passer du système décimal à un autre.

1. Faire la division entière du nombre N base 10, noter le reste R

2. Si le dividende D vaut zéro, aller à l'étape 5.

3. Le dividende D devient le nombre N.

4. Aller à l'étape 1.

5. La suite des restes R, du dernier au premier, sont les chiffres du nombre recherché.

Supposons que l'on souhaite convertir le nombre 1000 en base 16. Il suffit d'appliquer l'algorithme.

1000 ÷ 16 = 62 reste 8

62 ÷ 16 = 3 reste 14

3 ÷ 16 = 0 reste 3

Donc, 1000 = {3, 14, 8} = 3E8.

D'un autre système au système décimal 
Pour passer d'un autre système au système décimal, il faut se rappeler une propriété de la notation positionnelle : chaque chiffre est équivalent à chiffre * (base). Par exemple, 457 est équivalent à 4 * 10 + 5 * 10 + 7 * 10, étant entendu que la première position à la droite vaut zéro, la suivante vers la gauche vaut 1, et ainsi de suite.

Pour convertir 3E8 en base 10, il faut calculer 3 * 16 + E * 16 + 8 * 16 = 768 + 14 * 16 + 8 * 1 = 1000, qui est la réponse attendue.

Table 
Cette table donne les valeurs de 1 à 100 dans les bases de 2 à 20.

Arithmétique